Urszula Radwańska era la detenrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Laura Robson ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–1 Noppawan Lertcheewakarn.

Teste di serie

 Melanie Oudin (secondo turno)
 Arantxa Rus (quarti di finale)
 Noppawan Lertcheewakarn (finale)
 Elena Bogdan (primo turno)
 Polona Hercog (quarti di finale)
 Jessica Moore (terzo turno)
 Ana Bogdan (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)

 Bojana Jovanovski (quarti di finale) 
 Johanna Konta (terzo turno) 
 Ksenija Lykina (primo turno) 
 Nikola Hofmanová (terzo turno) 
 Jessy Rompies (primo turno) 
 Elena Chernyakova (secondo turno) 
 Linda Berlinecke (secondo turno) 
 Katarzyna Piter (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2008